Le terme de quadratique recouvre plusieurs concepts ayant en commun la notion de carré au sens géométrique ou numérique. On le retrouve en :
 mathématiques :
fonction quadratique : fonction polynomiale (d'une ou plusieurs variables) de degré 2 (par exemple ).
 moyenne quadratique
 loi de réciprocité quadratique
 convergence quadratique
 écart quadratique
 forme quadratique

 cristallographie : le réseau quadratique est l'un des réseaux de Bravais
 résistance des matériaux : le moment quadratique est une grandeur caractéristique d'une pièce par rapport à un axe.